Jérémy Bru, né le  à Marseille, est un footballeur français international de football de plage.

Biographie

Football 
En 2010, Jérémy Bru rejoint l'US Marignane. En 2 saisons chez les aviateurs, il inscrit 16 buts puis retourne au GS Consolat pour l'exercice 2012-2013, il marque 13 buts et notamment un triplé en Coupe de France face au FC Martigues en  de finale.

Pour la saison  2013-2014, Jérémy Bru s'engage avec le club de l'Entente sportive Uzès Pont du Gard en National. Il arrive de Marseille-Consolat, club avec lequel il marque 13 buts, finissant troisième meilleur réalisateur du groupe C de CFA.
Il inscrit 7 buts et offre 2 passes décisives. Mais en , il donne son accord pour rejoindre le club des quartiers des Nord de Marseille, le GS Consolat. Un retour aux sources pour celui qui a déjà porté les couleurs de Consolat il y a deux ans à trois reprises (2008-2009, 2010 et 2012-2013).

Le , il rejoint le club corse du CA bastia évoluant en National.

Beach Soccer 
En 2011, Jérémy Bru fait partie du Bonneveine Beach Soccer qui devient Champion de France pour la première fois.

En 2012, son équipe du Bonneveine Beach Soccer remporte le Championnat de France de football de plage mais il ne peut être présent, retenu par son club de football

En , Jérémy Bru est appelé pour la première fois par Stéphane François, sélectionneur de l'équipe de France de football de plage pour l'euro Beach soccer league à kiev. Avec sa nouvelle équipe du Marseille Beach Team, et après avoir décroché le titre de champion de Provence, le MBT rencontre le Tous Ensemble Toulon, mélange de joueurs de  de futsal et de Sporting Toulon Var (DH), pour le titre régional. Les marseillais l'emportent 8-4 et Jérémy Bru inscrit un triplé. Néanmoins pour la phase finale du Championnat de France, Bru ne peut se joindre à l'équipe qui remportera la compétition car il est retenu par son club de football comme l'année précédente.

Palmarès

Football 
 Championnat de France national 2 de football 
 2017-2018 (poule A)

beach soccer 
 Championnat de France de football de plage (1)
 Champion en 2011
 Championnat de Méditerranée de football de plage
Champion en 2011, 2012, 2013, 2015, 2017
 Finaliste en 2014 
 Championnat de Provence de football de plage
 Champion en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Avec l'Équipe de France :
   des Jeux méditerranéens de plage : 2019

Futsal 
 Championnat de DH Méditerranée de futsal
 Champion en 2014-2015
 Coupe de Provence de futsal
 Vainqueur en 2014-2015, 2015-2016

Distinctions personnelles

Football 
 Consolat Marseille
 Meilleur buteur avec 19 réalisations : Championnat de France amateur 2 de football 2008-2009
  buteur avec 13 réalisations : Championnat de France amateur de football 2012-2013
 US Marignane
  buteur avec 13 réalisations : Championnat de France amateur de football 2011-2012

Beach soccer 
 Bsc La Côte
  buteur avec 12 réalisations : Suzuki swiss Beach soccer league (challenge league) 2015

Statistiques

Football

Beach Soccer

Futsal

Références

Liens externes 
 
 Fiche de Jérémy Bru sur le site de la BSWW

Footballeur français
Joueur de l'US Marseille Endoume Catalans
Joueur de Marseille Consolat
Joueur de Marignane Gignac FC
Joueur du Istres FC
Joueur de l'ES Pays d'Uzès
Joueur du Cercle athlétique bastiais
Joueur du Royal Excelsior Virton
Joueur français de beach soccer
Naissance en novembre 1989
Naissance à Marseille